La fase final de la Copa del Món de Futbol 1986, disputada a Mèxic, es va jugar amb un sistema d'eliminatòria directa, a partit únic, a partir dels vuitens de final.

Equips classificats

Vuitens de final

Mèxic vs Bulgària

Unió Soviètica vs Bèlgica

Brasil vs Polònia

Argentina vs Uruguai

Itàlia vs França

Marroc vs Alemanya Occidental

Anglaterra vs Paraguai

Dinamarca vs Espanya

Quarts de final

Brasil vs França

Alemanya Occidental vs Mèxic

Argentina vs Anglaterra

Espanya vs Bèlgica

Semifinals

França vs Alemanya Occidental

Argentina vs Bèlgica

Partit pel tercer lloc

Final 

Copa del Món de Futbol de 1986